Покровское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Покровское.

Административное устройство 
В состав Покровского сельского поселения входит один населённый пункт - село Покровское.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Сайт Покровской СОШ № 2 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района